Аеророзвідка — військова повітряна розвідка.
 «Аеророзвідка» — українська команда й організація, яка сприяє створенню та впровадженню мережецентричних і роботизованих військових спроможностей для Сил безпеки й оборони України.

Аеророзвідка